Rebordelo (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
 Rebordelo (Vinhais), een plaats in de Portugese gemeente Vinhais